Netia Spot – urządzenie dostępowe do internetu i usług telewizyjnych oferowanych przez firmę Netia. Netia Spot wykorzystuje technologię ADSL do szerokopasmowego dostępu do Internetu w postaci usługi Szybki Internet. Dzięki Netia Spotowi można korzystać z każdej dostępnej w technologii ADSL, ADSL2+, i VDSL (w wersji Netia Spot 2) a także udostępnić połączenie z Internetem kilku urządzeniom jednocześnie, zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo.

Dane techniczne 
Netia Spot charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:
 Procesor: ARX168 o taktowaniu 333 MHz
 Pamięć RAM: 32 MB
 Pamięć FLASH: 166 MB
Firmware routera jest oparty o oprogramowanie OPENRG, jednakże jej funkcjonalność została ograniczona na potrzeby Netii. Netia postanowiła mieć urządzenie, którym można zdalnie zarządzać i zdalnie je aktualizować.
 WAN:
 1 port ADSL2+ Annex A (szybkość pobierania do 24 Mb/s, prędkość wysyłania do 1,4 Mb/s)
 1 port Fast Ethernet (szybkość pobierania i wysyłania do 100 Mb/s)
 LAN:
 3 porty Fast Ethernet (10/100 Mb/s)
 Wi-Fi:
 standard 802.11b/g/n (szybkość do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz), szyfrowanie WPA/WPA2.
 możliwość utworzenia trzech niezależnych sieci wifi oraz czwartej dla usługi FON (WiFi)

Aktualna wersja oprogramowania: 5.4.8.2.126 Data wydania: 11 Lipca 2015

Parametry funkcjonalne

Plug & Play 
Zastosowanie technologii Plug&Play sprawia, że router wystarczy podłączyć do gniazdka telefonicznego i do prądu. Skonfiguruje się on samodzielnie. Oznaką gotowości urządzenia do działania jest świecąca się na biało dioda.

Wi-Fi 
Netia Spot pozwala na korzystania z sieci bezprzewodowej z prędkością do 300 Mb/s, zastosowano w nim technologię 802.11n MIMO (podwójna antena).

3G Backup 
Funkcjonalność 3G Backup umożliwia korzystanie z internetu bez podłączania się do linii telefonicznej - po umieszczeniu w routerze modemu 3G usługi Mobilny Internet Netii, Netia Spot automatycznie tworzy połączenie z internetem na wszystkich urządzeniach do niego podłączonych.

Współdzielenie plików, print serwer i strumieniowanie multimediów 
Netia Spot umożliwia, po podłączeniu dysku USB, współdzielenie obrazów, filmów i muzyki (na każdym urządzeniu zgodnym ze standardem DLNA) oraz plików w sieci (które można również wydrukować na drukarce podłączonej do routera).

FON Netia 
Bezpłatny dostęp do społeczności FON (WiFi).

Udostępnienie łącza gościom 
Możliwość utworzenia osobnej sieci Wi-Fi dla gości, bez ryzyka dostępu do prywatnych zasobów (utworzona zostaje osobna podsieć).

Zdalny dostęp do plików 
Dostęp do zasobów podłączonego dysku USB z dowolnego miejsca na świecie.

Linki zewnętrzne 
 Uproszczona instrukcja obsługi Netia Spota
 
 Opis, zdjęcia i parametry techniczne

Zobacz też 
 Netia
 Livebox

NETIASPOT